Jeremy Scott peut désigner :
 Jeremy Scott (né en 1974), styliste américain ;
 Jeremy Scott (né en 1981), perchiste américain.